Бардзрашен () — села у Вірменії:

 Бардзрашен (Арарат) — у марзі (області) Арарат.
 Бардзрашен (Ширак) — у марзі Ширак.
 Бітліджа — колишнє село, нині частина Єревану.